Bubulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bubulan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Bubulan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar